Ratsey ist der Familienname der folgenden Personen:

 Colin Ratsey (1906–1984), britischer Segler
 George Ratsey (1875–1942), britischer Segler

Ratsey steht außerdem für:

 Ratsey & Lapthorne, britischer Segelhersteller